Camarena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camarena de la Sierra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Camarena (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Camarena (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar